Эспаррегера (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Байкс-Льобрегат. Занимает площадь 27,47 км². Население — 22042 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителем города считается святая Эулалия.

История 
Город основан в 985 году.

Литература

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimonio histórico-artístico de Esparreguera

Муниципалитеты Барселоны